Boussac (Aveyron)
Boussac (Creuse) in het gelijknamige Kanton Boussac
Boussac (Lot)
ook:
Boussac-Bourg,  Creuse
La Boussac, Ille-et-Vilaine